

Chimica 
 R59 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R59 – strada regionale Hertzogville – Alberton (Sudafrica)